Ордена Ким Ир Сена корейская студия мультипликационных фильмов имени 26 апреля (, за рубежом известна как SEK Studio) — северокорейская анимационная студия в Пхеньяне. Работает в тесных связях с итальянской Mondo TV, совместно с которой участвовала в производстве таких мультсериалов, как «Принцесса Покахонтас» и «Симба — король лев».

История 
Студия начала свою работу в сентябре 1957 года как «Киностудия для детей им. 26 апреля», примерно с 1985 года студия начала аутсоринг анимации для европейского телевидения.

Фильмография

Оригинальные работы

Для телевидения

Аутсорсинг анимации для иностранных работ

Для телевидения

Мультфильмы

Примечания 

Мультипликация КНДР
Детские СМИ